Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1960
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1960